Ходово може да се односи на:

 Ходово (Берковићи), насељено мјесто у општини Берковићи, Република Српска, БиХ
 Ходово (Столац), насељено мјесто у општини Столац, Федерација БиХ, БиХ